Tempio di Giunone Moneta
 Tempio di Giunone Regina
 Tempio di Giunone Sospita
 Tempio di Giunone (Agrigento)